Нигяр Худадат кызы Рафибейли (; 23 июня 1913, Елизаветполь — 9 июля 1981, Баку) — азербайджанская советская поэтесса, член союза писателей Азербайджана с 1934 года, заслуженный работник культуры Азербайджанской ССР (1967), Народная поэтесса Азербайджанской ССР (1981). Дочь первого министра здравоохранения АДР Худадат-бека Рафибекова, супруга Народного поэта Азербайджанской ССР (1960) Расула Рзы и мать Народного писателя Азербайджанской ССР (1987) Анара.

Биография 

Нигяр Рафибейли родилась в семье хирурга Худадат-бека Рафибекова, занимавшего должность губернатора Гянджинской губернии в годы досоветской независимости Азербайджана (1918—1920). Он оказался в числе азербайджанских политических деятелей, массово казнённых большевиками в июне 1920 года на острове Нарген.

Окончив среднюю школу в родной Гяндже, Нигяр Рафибейли поступила в Бакинский педагогический техникум. В 1928 году в журнале «Дан улдузу» было опубликовано её первое стихотворение «Чадра». В 1931 году она устроилась переводчицей в отдел художественной литературы издательства «Азернешр», затем продолжила обучение в Московском педагогическом институте. Тем временем в Баку был издан её первый сборник стихотворений (1934).

По возвращении из Москвы Нигяр Рафибейли работала редактором отдела художественной литературы в издательстве «Ушагнешр». С 1940 года до конца жизни Рафибейли писала стихотворения и переводила на азербайджанский язык произведения поэтов и писателей народов СССР. За творческие заслуги она была награждена орденом «Знак Почёта».

Награды 
 орден «Знак Почёта» (09.06.1959).
 Народная поэтесса Азербайджанской ССР (1981). 
 заслуженный работник культуры Азербайджанской ССР (1967).

Память 
 Именем Рафибейли названа одна из центральных улиц Баку.
 В городе Гянджа в Ханском парке установлен памятник Нигяр Рафибейли.

Сборники 

Нигяр Рафибейли писала на азербайджанском языке.
 «Стихотворения» (1934)
 «Победная песня» (1943)
 «Материнский голос» (1951)
 «Дорожные воспоминания» (1957)
 «Слышится шум моря» (1964)
 «Если вспомнишь меня в тоскливый вечер» (1982)
 «Ты — память счастливых поколений» (1982)

Примечания 

Азербайджанские поэты
Кавалеры ордена Славы
Члены Союза писателей Азербайджана
Выпускники МПГУ